Cardo borriquero puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynara humilis.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
El nombre común de la planta Onopordum illyricum.
El nombre común de la planta '''''Silybum marianum.